Vermehren est un nom de famille porté par :
 
  (1919-2005), militaire allemand,
 Frederik Vermehren (1823-1910), peintre danois,
  (1863-1931), peintre danois,
 Isa Vermehren (1918-2009), cabarettiste, actrice de cinéma et religieuse allemande,
  (1777-1803), poète allemand,
  (1866-1950), peintre danoise.